Karlík steht für:
 Karlík, Gemeinde im Okres Praha-západ, Tschechien

Karlik oder Karlík ist der Familienname folgender Personen:
 Berta Karlik (1904–1990), österreichische Physikerin
 Bohuslav Karlík (1908–1996), tschechoslowakischer Kanute 
 Hanuš Karlík (1850–1927), böhmischer Industrieller
 Johann Karlík (1807–1894), altösterreichischer Geistlicher und Schriftsteller
 Josef Karlík (1928–2009), tschechischer Schauspieler und Theaterpädagoge
 Karol Karlík (* 1986), slowakischer Fußballspieler
 Mikuláš Karlík (* 1999), tschechischer Biathlet
 Wilhelm Karlik (1872–1934), böhmischer Ingenieur und  Erfinder

Siehe auch:
 Jitka Karlíková
 Karlic